Тимченківська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Тимченківська сільська рада — Харківська область, Зміївський район
 Тимченківська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район